Schnabel eller Schnabl är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Artur Schnabel (1882–1951), österrikisk-amerikansk pianist och tonsättare
 Arthur Schnabel (1947–2018), västtysk judoutövare
 Johann Gottfried Schnabel (1692–1750).  tysk författare med pseudonymen Gisander
 Julian Schnabel (född 1951), amerikansk konstnär, regissör och manusförfattare

Tyska efternamn